Mary Gordonse poate referi la:
 Mary Gordon (inspector de închisori) (născut în 1861, medic britanic și inspector de închisori)
 Mary Gordon (scriitoare) (n. 1949), scriitoare americană
 Mary Gordon (actriță) (1882-1963), actriță scoțiană din anii 1920 - 1950, care a apărut în aproape 300 de filme
 Mary Gordon (avocatul copilului) (născut în 1947), antreprenor social canadian, autor și avocat pentru copii
 Mary Gordon Calder (c. 1906–1992), paleobotanist scoțian
 Mary Gordon Ellis (1889 - 1934), educatoare și politician din Carolina de Sud

Vezi și 
 Mary Gordon-Watson (n. 1948), ecvestru britanic
Mark Gordon (politician)